No Protection ("nessuna protezione" in lingua inglese) può riferirsi a:

 No Protection – album degli Starship del 1987
 No Protection – album dei Massive Attack del 1995